Ла Јегвада има више значења:

 Ла Јегвада (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Јегвада (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику